Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-2, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 John McEnroe (quarti di finale)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Gene Mayer (Campione)
 Peter Fleming (primo turno)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Victor Amaya (primo turno)
 Eliot Teltscher (finale)
 Johan Kriek (terzo turno)

 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Johan Kriek (semifinali)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Stan Smith (primo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Pat Du Pré (secondo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1980